Moskovske (în ) este un sat în comuna Klîșkî din raionul Șostka, regiunea Sumî, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, toată populația localității Moskovske era vorbitoare de ucraineană (100%).

Note 

Moskovske, Klîșkî, Șostka, Sumî
Moskovske, Klîșkî, Șostka, Sumî
Moskovske, Klîșkî, Șostka, Sumî